Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Lubowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki 
 Lubowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice
 Lubowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard 
 Lubowo – część wsi Lubiesz w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno

 Inne
 Lubowo – miasteczko na Litwie, na Suwalszczyźnie, w okręgu mariampolskim, w rejonie kalwaryjskim, siedziba gminy Lubowo
 Lubowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.

 Zobacz też
 Lubów